Haindl steht für
 die ehemalige Augsburger Papierfabrik Haindl, heute UPM-Kymmene
 Haindl (Altenmarkt), Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Altenmarkt, Landkreis Passau

Haindl ist der Familienname folgender Personen:
 Clemens Haindl († 2014), deutscher Unternehmer
 Elfy Haindl-Lapoirie (1907–1969), österreichisch-französische Malerin
 Erika Haindl (1931–2019), deutsche Kulturanthropologin, Frauenrechtlerin und Denkmalschützerin
 Franz Haindl (1879–1941), deutscher Politiker (Wirtschaftliche Vereinigung; DBP)
 Franz Seraph Haindl (1865–1931), deutscher Kunstmaler
 Friedrich Haindl (1872–nach 1930), deutscher Architekt
 Friedrich Ferdinand Haindl (1910–2002), deutscher Architekt

 Hermann Haindl (1927–2013), deutscher Künstler
 Johannes Haindl (* 1956), deutscher Journalist und Diplomat
 Werner Haindl (* 1948), österreichischer Schauspieler

Siehe auch:
 Hainl
 Heinl
 Heindl
 Heindel